Paradise River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Paradise River (vattendrag i Australien), Tasmanien,

Kanada 

 Paradise River (Newfoundland), vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 Paradise River (Labrador),  vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 Paradise River (flygplats), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar